Francis Ballet (né le  à Neuilly-sur-Seine) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Scorpions de Mulhouse || Super 16 
|| 30 || 1 || 0 || 1 || 6 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|2003-2004 || Scorpions de Mulhouse || Super 16
|| 20 || 13 || 21 || 34 || 64 || || || || ||
|-
| Mulhouse U22 || France U22
|| 28 || 3 || 5 || 8 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan='2'|2004-2005 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 15 || 3 || 20 || 23 || 69 || || || || ||
|-
| Mulhouse U22 || France U22
|| 28 || 1 || 5 || 6 || 8 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan='2'|2005-2006 || Boxers de Bordeaux || Division 2
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| Hormadi Anglet || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 25 || 0 || 2 || 2 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2007-2008 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1
|| 25 || 17 || 23 || 40 || 103 || 4 || 0 || 1 || 3 || 28
|-
| 2008-2009 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 6 || 8 || 32 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2009-2010 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 9 || 13 || 52 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || Albatros de Brest || Division 1
|| 26 || 10 || 28 || 38 || 34 || 6 || 1 || 2 || 3 || 16
|-
| 2011-2012 || Albatros de Brest || Division 1
|| 26 || 4 || 18 || 22 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2012-2013 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 4 || 5 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 4 || 15 || 19 || 46 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 23 || 4 || 14 || 18 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 25 || 3 || 9 || 12 || 22 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 24 || 1 || 10 || 11 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 22||1||16||17||35|| 3 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2018-2019 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 4 || 17 || 21 || 22 || 5 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 6 || 13 || 19 || 26 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6

Références 

Naissance en décembre 1983
Naissance à Neuilly-sur-Seine
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Défenseur de hockey sur glace